Advokaten kan avse:
 Advokaten – en jurist som yrkesmässigt antingen tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster, se advokat
 Advokaten (roman) – en roman från 2015 av John Grisham, originaltitel Rogue Lawyer
 Advokaten (TV-serie) – en svensk-dansk thrillerserie
 Advokaten (tidskrift) – en tidskrift från Sveriges advokatsamfund
 Beck - Advokaten – en film om Martin Beck